Альдеа-дель-Кано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 28,69 км². Население — 727 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса